

Persone
 Augusto Bergamino, conosciuto come Bergamino I (1898-1976) – calciatore italiano, di ruolo ala sinistra, fratello maggiore dei calciatori Giacomo e Giuseppe
 Giacomo Bergamino, conosciuto come Bergamino II (1901-1960) – calciatore italiano, fratello di Augusto e Giuseppe
 Giuseppe Bergamino, conosciuto come Bergamino III (1907-1995) – calciatore italiano, fratello minore di Augusto e Giacomo

Altro
 Bergamino – liquore tipico di Reggio Calabria
 Bergamino – personaggio del Decameron di Giovanni Boccaccio

Pagine correlate
 Bergamini
 Bergamin